Ел Серито де ла Круз има више значења:

 Ел Серито де ла Круз (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Серито де ла Круз (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику